Un tuffo nel passato (Rip Girls) – film TV del 2000 diretto da Joyce Chopra
Un tuffo nel passato (Hot Tub Time Machine) – film del 2010 diretto da Steve Pink
Un tuffo nel passato 2 (Hot Tub Time Machine 2) – film del 2015 diretto da Steve Pink
Un tuffo nel passato (All Our Yesterdays), episodio della terza stagione della serie classica di Star Trek